Występ est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Występ, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Występ, village de la voïvodie de Mazovie
 Występ, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie